Kirchmair ist Familienname von:

 Georg Kirchmair (1480–1554), tirolischer Geschichtsschreiber
 Gerhard Kirchmair (* 1981), österreichischer Physiker
 Heinz Kirchmair (* 1960),  österreichischer Politiker (ÖVP) und Gewerkschafter
 Josef Kirchmair (1806–1846), deutscher Glasmaler 

Siehe auch:
 Kirchmaier
 Kirchmayr
 Kirchmeyer